Bernhard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Björn Bernhard
 Carl Gustaf Bernhard
 Carl Johan Bernhard
 Edvard Bernhard, svensk arkitekt
 Georg Bernhard, tysk nationalekonom
 Göran Bernhard
 Gösta Bernhard, svensk skådespelare, revyartist och komiker
 Harry Bernhard
 Jonte Bernhard
 Kerstin Bernhard
 Kerttu Bernhard
 Ludwig Bernhard, tysk nationalekonom
 Thomas Bernhard, österrikisk författare
 Timo Bernhard
 Waldemar Bernhard, svensk konstnär

Svenska efternamn
Tyska efternamn